Taiwan – Stato dell'Asia, ufficialmente denominato Repubblica di Cina
 Taiwan – isola dell'Asia
 Repubblica di Taiwan – Stato esistito brevemente nel 1895
 2169 Taiwan – asteroide